Soroczyno – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno
Soroczyno – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Soroczyno – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki
 Soroczyno – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim
 Soroczyno – dawny zaścianek. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.